Matej Cvetanoszki (; Szkopje, 1997. augusztus 18. –) macedón korosztályos válogatott labdarúgó, a Gyirmót játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban
Hazájában a Makedonija, a Peliszter, a Vardar és a Skupi csapataiban lépett pályára. 2022. január 23-án a magyar Gyirmót csapatába igazolt.

A válogatottban
Többszörös korosztályos válogatott.

Statisztika 
2021. december 12-én frissítve.

Sikerei, díjai 
Vardar
Macedón bajnok: 2019–20

Jegyzetek

További információk 
Matej Cvetanoszki adatlapja a Transfermarkt oldalán 

1997-ben született személyek
Macedón labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Vardar labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Élő személyek